Het moerasmeisje (Dowd), een jeugdboek van Siobhan Dowd, in 2008 uitgebracht onder de originele titel Bog Child
 Het moerasmeisje, oorspronkelijke titel van Daar waar de rivierkreeften zingen, een roman van Delia Owens, in 2018 uitgebracht onder de originele titel Where the Crawdads Sing